Ling-Ling es un personaje de ficción en la serie animada La casa de los dibujos.
Es buscado por tráfico de droga y de órganos por 10 países diferentes y tienes lineamentos con las fuerzas militares nazis.

Personalidad 
Ling-Ling es un monstruo de batalla de origen japonés, su apariencia es muy tierna, aunque a pesar de ello realmente es mostrado usualmente como un personaje violento y en un capítulo se ve que destripó a su entrenador. Como estereotipo asiático, Ling Ling es muy bueno para las matemáticas, los exámenes estandarizados y para realizar labores manuales como coser o hacer origami. Otro aspecto estereotípico importante es su forma de hablar; un dialecto mezclando japonés (palabras reales e inventadas por los realizadores de la serie) y "Engrish", que es como se denomina en inglés hablado por los japoneses. En el episodio "La casa de los dibujos bebés" se explica que Ling Ling comenzó a hablar así dado que nadie le ponía atención, así que daría igual que hablara en otro idioma que no entendieran.

En otro episodio, a Ling Ling le era imposible sacar su licencia de conducir debido a sus ojos rasgados, que le impedían ver el mundo como era en realidad (Según una máquina para ver como los asiáticos inventada por Mueble O´Algo, veía a las personas como personajes de anime y en lugar de una calle tranquila veía autos volando caóticamente por el aire, entre otras cosas).

En otro episodio se dice que su verdadero nombre es Ling-Ling Hitler Bin Laden Seacrest.

Personajes de Drawn Together
Japoneses ficticios
Asesinos ficticios

Enlaces externos 
 Web oficial Comedy Central 
 Web oficial de MTV
 

Cruces de animación